Avera – parola nell'ebraismo che indica il peccato
Avera – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia